

Patronyme 
 Julie Patte, femme politique belge wallonne.
 Pierre Patte, architecte français.

Zoologie 
 Patte, désigne en général un membre locomoteur.
 Patte des insectes.

Fixation 
 Patte est un système de fixation mécanique constitué d'une bande métallique que l'on fixe aux parties à assembler au moyen de clous, de vis.

Voir aussi 
 Patte d'Oie
 Pâte

Homonymie de patronyme